Зупци могу да буду:

 Зупчаник, машински елемент који преноси обртни момент примјеном силе на зупце (зубе) другог зупчаника, множина зупчаници или зупци

или

 Зупци (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српка, БиХ
 Зупци (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора
 Рапти Зупци, насеље у општини Требиње, Република Српка, БиХ

или

 Зубачко поље, Зупци, висораван у општини Требиње

Види још 
 Зуби